Иван Андреевич Козлянинов (Козляинов) (1818—1859) — русский архитектор, академик архитектуры.

Биография 
Родился в 1818 году. В 1834 году поступил в Императорскую Академию художеств. В 1839 году получил от Академии художеств малую серебряную медаль, звание художника с правом на чин XIV класса и был награждён шпагой. В 1858 году Советом Академии был избран в академики.

Состоял при постройке Исаакиевского собора в Петербурге. Его основной постройкой в Петербурге был не сохранившийся дом Мусина-Пушкина (наб. р. Фонтанки, 161, 1851).

Умер  года. Похоронен на Митрофаниевском кладбище с Агриппиной Андреевной Козляниновой и Лидией Ивановной Елоховской.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Похороненные на Митрофаниевском кладбище